Olustee ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Olustee (Alabama)
 Olustee (Florida)
 Olustee (Oklahoma)
 Olustee Township (Jackson County, Oklahoma)

Siehe auch:

 Schlacht bei Olustee